Сантијаго Ајукилиља има више значења:

 Општина Сантијаго Ајукилиља (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Ајукилиља (Сантијаго Ајукилиља, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику